Schabanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schabanowa (1848–1932), russische Kinderärztin und Frauenrechtlerin
 Irina Nikolajewna Schabanowa (* 1938), sowjetisch-russische Physikerin, Metallkundlerin und Hochschullehrerin